El nombre Linda Batista puede referirse a:

 Linda Batista; cantante, compositora y actriz brasileña.
 Linda Batista, modelo y actriz brasileña.